

Patronyme

 Alexandre Audouze-Tabourin (1908 - ?), architecte lyonnais ;

 François Audouze, (1943- ), industriel français, et collectionneur de vins rares ;

 Jean Audouze, (1940- ),  est un astrophysicien français.